

Geografia

Niemcy 
 Reichental – dzielnica Gernsbachu

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Richeval

Zobacz też 
 Reichenthal